Kirke Eskilstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Kirke Eskilstrup (parochie), parochie in Denemarken